Navnet Balenciaga kan henvise til flere artikler:

Cristóbal Balenciaga – spansk-fransk modeskaber (1895-1972)
 Balenciaga (firma) — et tøjfirma stiftet af ovenstående